XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Jordana w Krakowie
 XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie